Con il termine notazione ci si può riferire a diversi significati:

Matematica

Notazioni numeriche o sistemi di numerazione

 Sistema numerico decimale
 Sistema di numerazione romano
 Sistema di numerazione cinese
 Sistema di numerazione maya
 Notazione scientifica, notazione mista

Altro
 Notazioni per la radice quadrata
 Notazione Steinhaus-Moser
 Notazione polacca (o prefissa) e notazione polacca inversa (o postfissa)
 Notazione per la differenziazione
 Notazione multi-indice
 Notazione O-grande, usata per descrivere il comportamento asintotico delle funzioni
 Notazione di Einstein
 Notazione asintotica, vedi Stima asintotica
 Notazione di Iverson

Geometria
 Notazione di Schläfli per i politopi regolari
 Per la notazione geometrica, vedi Glossario di geometria piana

Fisica
 Notazione bra-ket o di Dirac, usata in meccanica quantistica per descrivere uno stato quantico
 Notazione slash di Feynman

Informatica
 Notazione ungara o ungherese

Biblioteconomia
 Notazione – gruppo di simboli usati per esprimere il contenuto di un documento

Musica
 Notazione musicale
 Notazione mensurale
 Notazione modale
 Notazione dell'altezza

Balletto
 Notazione della danza

Scacchi
 Notazione Forsyth-Edwards o notazione FEN
 Notazione Portable Game o notazione PGN
 Notazione descrittiva
 Notazione algebrica